Swing est un mot anglais qui décrit habituellement un mouvement de balancement (une balance, un pendule). Il peut aussi désigner :

Musique et danse 
 Swing, style musical du jazz, caractéristique notamment du courant du middle jazz. Par extension, le swing désigne également ce courant du middle jazz des années 1930 ;
 Swing criollo, genre musical et danse ayant émergé au Costa Rica ;
 Swing, ensemble de danses ;
 Swing, maison de disques française fondée en 1937 par Charles Delaunay

Chansons et groupes 
 , chanson du groupe slovaque AMO, en featuring avec Celeste Buckingham, sorti en 2012
 , chanson de la chanteuse slovaque Dominika Mirgovà en featuring avec le groupe Mafia Corner sorti en 2013
 Swing, groupe musical canadien ;
 Swing Gadjé, groupe musical

Livres 
 Swing, de Gaston Criel (1913—1990), préface de Jean Cocteau et Postface de Charles Delaunay avec de nombreuses photos des années 1940 et 50 - EST- Samuel Tastet Éditeur, 2006 ()
 , magazine de rencontres libertines ;
 Capt'ain Swing, série en bandes dessinées.

Films 
 , film américain de Thomas Carter, sorti en 1993 ; 
 , film français de Tony Gatlif, sorti en 2002.

Sports 
 Swing, coup de poing de boxe ;
 Swing, coup au golf ;
 Swing,  mouvement en baseball.

Informatique 
 Swing, une bibliothèque graphique pour Java ;
 SwinG (1999—2014), fournisseur d'accès Internet belge.

Autres 
 Swing (Cully Jazz festival)
 Swing, donnée de mesure du processus électoral ;
 , soulèvement en Angleterre, en 1830, dont le chef mythique était surnommé Captain Swing.